Паракомпактное пространство — топологическое пространство, в любое открытое покрытие которого можно вписать локально конечное открытое покрытие.

При этом: семейство  множеств, лежащих в топологическом пространстве , называется локально конечным в , если у каждой точки  существует окрестность в , пересекающаяся лишь с конечным множеством
элементов семейства ; семейство  множеств вписано в семейство  множеств, если каждый элемент семейства  содержится в некотором элементе семейства .)

Паракомпактом называется паракомпактное хаусдорфово пространство.
Паракомпактность является одним из исходных требований в теории многообразий.

Каждое хаусдорфово паракомпактное пространство нормально.
Это позволяет строить на паракомпактах разбиения единицы, подчиненные произвольному заданному открытому покрытию.

Свойства 
 В присутствии паракомпактности некоторые локальные свойства пространства синтезируются и выполняются глобально. В частности,
 если паракомпакт локально метризуем, то он метризуем;
 если хаусдорфово пространство локально полно по Чеху и паракомпактно, то оно полно по Чеху.
 Паракомпактность не наследуется произвольными подпространствами, но каждое замкнутое подпространство паракомпакта есть паракомпакт.
 Произведение двух паракомпактов может паракомпактом не быть.
 В классе хаусдорфовых пространств
 Прообраз паракомпакта при совершенном отображении является паракомпактом,
 Образ паракомпакта при непрерывном замкнутом отображении является паракомпактом.
 К числу паракомпактов относятся, в частности, пространства Линделёфа. Для пространства всех непрерывных вещественных функций на произвольном тихоновском пространстве, наделенном топологией поточечной сходимости, паракомпактность равносильна линдолёфовости.
 Если банахово пространство в слабой топологии топологически порождается некоторым лежащим в нем компактом, то оно паракомпактно.
 Все метризуемые пространства паракомпактны (теорема Стоуна) .
 Паракомпакт метризуем в том и только в том случае, если он обладает базой счётного порядка, то есть базой, любая убывающая последовательность элементов которой, содержащих какую-либо точку , непременно образует базу в этой точке.
 Все компакты паракомпактны, но
 Но не каждое локально компактное хаусдорфово пространство паракомпактно.

Связанные определения 
Счётно паракомпактное пространство — топологическое пространство, в любое счётное открытое покрытие которого можно вписать локально конечное открытое покрытие.

Слабо паракомпактное пространство (метакомпактное, точечно паракомпактное) — топологическое пространство, в любое открытое покрытие которого можно вписать точечно конечное открытое покрытие.

Сильно паракомпактное пространство (гипокомпактное)  — топологическое пространство, в любое открытое покрытие которого можно вписать звёздно конечное открытое покрытие.

Субпаракомпактное пространство (Fσ-просеянное) — топологическое пространство, в любое открытое покрытие которого можно вписать замкнутое σ-локально конечное
покрытие

Литература 
 

Общая топология